Хайденхайм-на-Бренце — город в Германии, районный центр, расположен в земле Баден-Вюртемберг.
 Хайденхайм (район) — район в Германии. Центр района — город Хайденхайм-на-Бренце.
 Хайденхайм (Средняя Франкония) — город в Германии, расположен в районе Вайсенбург-Гунценхаузен.
 Хайденхайм — бывший бенедиктинский монастырь в епархии Айхштетта (Средней Франконии, Бавария, Германия).
 «Хайденхайм» — немецкий футбольный клуб из города Хайденхайм-на-Бренце.